El término "Castillo de las Arguijuelas" puede referirse a dos castillos de las provincia de Cáceres:

 Castillo de las Arguijuelas de Arriba
 Castillo de las Arguijuelas de Abajo, en buen estado de conservación y de propiedad privada (declarado BIC.